«Неви́димый во́ин» — девятый студийный альбом российской хеви-метал группы «Легион», который вышел на лейбле CD-Maximum 4 октября 2010 года.

На альбоме представлены как быстрые и стремительные композиции, так и среднетемповые песни. Также на диске — три баллады, записанные совместно со струнным квартетом AMATISS-BAND.

Также на заглавную композицию снят видеоклип.

Список композиций

Участники записи 
 Алексей Булгаков — вокал
 Владимир Лицов — гитара
 Станислав Козлов — бас-гитара
 Сергей Еранов — ударные
 Пётр Малиновский — ударные
 Александр Орлов — клавишные

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «Невидимый воин» в журнале Dark City № 60, 2011 год

Примечания 

Альбомы CD-Maximum
Альбомы России
Альбомы группы «Легион»